Стервятник — птица-падальщик. А также:
 «Стервятник» — суперзлодей Marvel Comics; враг Человека-паука
 «Стервятник» — роман Александра Бушкова
 «Стервятники на дорогах» — кино-боевик режиссёра Самвела Гаспарова
 Операция «Стервятник» — неудавшийся план ликвидации лидера Югославии Иосипа Броз Тито по приказу Сталина